Ženská dvouhra US Open 2018 probíhala na přelomu srpna a září 2018. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z kvalifikace se probojovalo osmnáct z nich, včetně nejstarší postoupivší kvalifikantky v historii grandslamu 39leté Patty Schnyderové.

Rozlosování proběhlo ve čtvrtek 23. srpna 2018. Do soutěže zasáhlo jedenáct grandslamových vítězek včetně šesti šampionek z US Open. Sto nejvýše postavených hráček ve světové klasifikaci získalo přímý postup do dvouhry. Obhájkyní titulu byla americká světová trojka Sloane Stephensová, která skončila ve čtvrtfinále na raketě lotyšské hráčky Anastasije Sevastovové po dvousetovém průběhu. Lotyška jí tak oplatila porážku z téhož kola na US Open 2017.

Rumunka Simona Halepová se stala první nejvýše nasazenou hráčkou US Open v otevřené éře, která vypadla již v úvodním kole. Po 76 minutách nestačila na estonskou 44. hráčku klasifikace Kaiu Kanepiovou. Navzdory vyřazení zůstala i po skončení světovou jedničkou. Poprvé od US Open 2015 tak pozice první hráčky žebříčku nebyla na grandslamu ohrožena.

Překvapením druhého kola se stalo vyřazení bývalé světové jedničky a dvanácté hráčky žebříčku Garbiñe Muguruzaové, kterou přehrála česká grandslamová debutantka Karolína Muchová ve třech sadách. Kvalifikantce Muchové patřilo až 202. místo pořadí a v úvodu třetí sady Španělka nevyužila brejkboly na vedení 3–0 na gamy. Ve svém třetím zápase na okruhu WTA proměnila Češka po 2.28 hodinách druhý mečbol a premiérově zdolala hráčku první světové stovky, když se do té doby nestřetla s žádnou členkou z elitní čtyřicítky.

Potřetí za předchozí čtyři ročníky byla dánská světová dvojka Caroline Wozniacká vyřazena ve druhém kole, rovněž jako ve Wimbledonu 2018, když nestačila na ukrajinskou světovou šestatřicítku Lesju Curenkovou. Poprvé v open éře US Open tak dvě nejvýše nasazené nepostoupily do třetího kola. Na grandslamu se tato situace odehrála jen během French Open 2014, kde byla jedničkou Serena Williamsová a dvojkou Li Na.

Premiérovou grandslamovou trofej vybojovala 20letá Naomi Ósakaová a stala se tak první Japonkou v historii ženské dvouhry grandslamu, která postoupila do finále i získala trofej. Rovněž byla nejmladší vítězkou US Open od výhry Marie Šarapovové v roce 2006. Na okruhu WTA Tour triumfovala podruhé. Ve finále porazila 36letou Serenu Williamsovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Američanka usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové a vytvoření nového rekordu open éry, sedmým vítězstvím ve Flushing Meadows. Williamsová se do závěrečného zápasu dvouhry newyorského majoru probojovala podeváté. Obě se v následném vydání žebříčku WTA z 10. září 2018 posunuly výše, Ósakaová poprvé v kariéře pronikla do elitní světové desítky na 7. místo a Willliamsové, která prohrála druhé finále majoru v řadě, patřila 16. pozice.

Ve druhém setu finále hraného pod zataženou střechou byla Williamsová napomenuta za koučování z tribuny a hlavní rozhodčí Carlos Ramos ji následně penalizoval ztraceným fiftýnem ve prospěch Ósakaové. Při změně stran za stavu gamů 4–3 z pohledu Japonky došlo ke konzultaci hlavního rozhodčího se supervisorem, s verdiktem ztráty jedné hry pro Williamsovou. Japonka se tak automaticky ujala vedení 5–3 na gamy. Ósakaová si do žebříčku připsala 2 000 bodů a získala odměnu 3,8 milionu dolarů.

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018